Gergelyi, 1939-ben Ugornyával Gergelyiugornya néven egyesült község, 1969 óta Vásárosnamény része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Marcalgergelyi, község Veszprém megyében